El término calado puede referirse, en esta enciclopedia:

 al calado, una técnica ornamental artística que consiste en la perforación de un material;
 al calado, la distancia vertical en un barco, entre un punto de la línea de flotación y la línea base;
 al calado aéreo, la distancia vertical entre el punto más alto de una embarcación y la línea de flotación;
 al calado, al paro repentino de un motor;
 al calado de la plata, una técnica de trabajo.